Le Grand Prix moto du Qatar 2015 est la première manche du championnat du monde de vitesse moto 2015

La compétition s'est déroulée du 27 au  sur le circuit international de Losail.

C'est la douzième édition du Grand Prix moto du Qatar

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Notes et références

Liens externes 
  

2015
Sport au Qatar en 2015
Sport en mars 2015
Qatar